

Карамирза — село, Бескарагайський район, Абайська область
 Карамирза — село, Карасуський район, Костанайська область
 Карамирза — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область